Ел Чанеке има више значења:

 Ел Чанеке, Ел Тулар (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чанеке (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чанеке (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику